Сухопоље је насељено мјесто и средиште истоимене општине у сјеверозападној Славонији, у Вировитичко-подравској жупанији, Република Хрватска.

Географија 
Сухопоље се налази око 9 км источно од Вировитице.

Историја 
До територијалне реорганизације у Хрватској насеље се налазило у саставу бивше општине Вировитица.

Становништво 
Општина Сухопоље је према попису из 2011. године имала 6.683 становника, од чега у самом Сухопољу 2.696.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Сухопоље је имало 2.741 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

 Викимапија: Сухопоље

Општина Сухопоље
Славонија
Насељена места у Хрватској
Општине у Хрватској
Насељена места у Вировитичко-подравској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској